Graziani é um sobrenome da onomástica da língua italiana. Na Wikipédia pode referir-se a:

 Achille Graziani (1839  1918), um arqueólogo italiano 
 Antonio Graziani (1930  2007), um político italiano 
 Ariel Graziani (º  1971), um futebolista equatoriano 
 Bonifazio Graziani (1604/5  1664), um compositor italiano
 Carlo Graziani (?  1787), um violoncelista e compositor italiano 
 Carlo Alberto Graziani (º  1943), um jurista e político italiano 
 Domenico Graziani (º  1944), o arcebispo italiano 
 Ercole Graziani
 Ercole Graziani, Jr. (1688  1765), um pintor italiano
 Francesco Graziani (cantor) (1828  1901), um cantor italiano (barítono)
 Francesco "Ciccio" Graziani (º  1952, Subiaco), um jogador- e treinador de futebol italiano
 Gabriele Graziani (º  1975), um jogador de futebol italiano 
 Gaspar Graziani (~1575  1630), um voivoda da Moldávia 
 Girolamo Graziani (1604  1675), um poeta italiano 
 Giulio Cesare Graziani (1915  1988), um general e piloto italiano 
 Guido Graziani (1896  1986), um jogador de beisebol italiano 
 Henri Graziani (º  1930), ator e diretor italiano
 Ivan Graziani (1945  1997), um italiano singer/songwriter 
 Marco Graziani (º  1988), um violinista croata
 Paul Graziani (º  1925), um político francês
 Rodolfo Graziani, Marchese di Neghelli (1882, Filettino  1955, Roma), um general e político italiano
 Sergio Graziani (º  1930), um ator italiano e dublador 
 Tony Graziani (º  1973), um jogador de futebol americano

Ligações externas
 Cognome Graziani
 L'origine del cognome Graziani

Sobrenomes da língua italiana